Jylland kan have flere betydninger:

 Jylland – en halvø i Danmark.
 Fregatten Jylland – verdens længste eksisterende træskib.
 Dandy (skib, 1823) – hjuldamper fra 1823 som hed Jylland i en periode
 Jutlandia – et dansk hospitalsskib under Koreakrigen